Attaway ist der Familienname folgender Personen:

 Stephen W. Attaway (1960–2019), US-amerikanischer Bauingenieur
 William Attaway (1911–1986), US-amerikanischer Schriftsteller und Komponist